Servius steht für:

 Servius (römischer Vorname), altrömischer Vorname, für Namensträger siehe dort
 Servier (Geschlecht), römische Familie mit dem Gentilnamen Servius, Namensträger siehe dort

Bekanntester Namensträger:
 Maurus Servius Honoratus (4./5. Jahrhundert), Grammatiker